Георгий (Гоги) Георгиевич Тотибадзе (; род. 28 августа 1967, Тбилиси, Грузинская ССР) — грузинский и российский живописец, график, член Московского Союза художников. Член-корреспондент РАХ (2021).

Биография

Детство 
Родился 28 августа 1967 года в Тбилиси в семье художников. Его мать — Нана Кутателадзе и отец — Г. К. Тотибадзе, известный грузинский художник, был на протяжении десяти лет ректором Тбилисской Академии Художеств. Сегодня Академия носит имя деда Георгия — художника Аполлона Кутателадзе.

Старший сын в семье, Георгий первые годы жизни проводит с родителями, братом Константином и сестрой Марией, в Тбилиси, на улице Джавахишвили (Зандукели), в семейном доме отца, на втором этаже которого находится его мастерская. Он с детства увлекается мифологией древней Греции, и уже в очень ранние годы создаёт сложные композиции военных баталий.

В 1977 году, мать художника Нана Кутателадзе уезжает с тремя детьми в Москву.

С 1977 по 1983 год Гоги проживает с мамой, братом, сестрой и бабушкой Марией Ивановной Евдокимовой в Москве, по адресу — Верхняя Масловка дом 9, в мастерской деда — Аполлона Кутателадзе. В одной из соседних мастерских, в это время работает Александр Григорьевич Тышлер, а в другой Дмитрий Иванович Хамин, который станет педагогом Георгия по живописи и графике.

Карьера 
В 1982 году Георгий поступает в Московское Академическое Художественное Училище имени 1905 года (МАХУ), где знакомится со своей будущей женой, Ириной Савельевной Козловой (живописец и график).

Получив диплом в 1986 году, он поступает в Тбилисскую академию художеств, мастерская Г. Алекси-Месхишвили, Г. К. Тотибадзе.

С 1993 по 1994 год художник живёт и работает в Париже, где создаёт ряд портретов, в них от экспрессивной манеры живописи он переходит к более сдержанному лирическому стилю.

В 1996 год Тотибадзе создаёт серию работ в Гонконге, его работы приобретают владельцы частных коллекций — представители японской диаспоры.

С 1997 по 1998 год художник живёт и работает в Сан-Франциско, там он, в частности, создает серию городских пейзажей.

С 2000 года Георгий пишет серию видов городского ландшафта с высоты птичьего полёта.

В 2017 году его цикл «Под прикрытием лесов» был представлен в рамках Московской Биеннале.

С 2007 года работает в мастерской на территории института Архитектуры и дизайна Стрелка.

28 января 2016 года Георгий Тотибадзе вместе с братом Константином, российским, грузинским живописцем, Мариной Цурцумия — кинорежиссёр во втором поколении и Георгием Ташкером — коллекционером фотографий, правнуком известного киевского фотографа Моисея Ташкера, создают на Винзаводе художественную галерею Totibadze Gallery. С момента открытия в ней были представлены работы десятков художников, среди них Алёна Кирцова, Ольга и Александр Флоренский, Александр Захаров, Рубен Монахов, Сергей Зуев, Мюриэль Руссо, Андрей (Дюдя) Сарабьянов.

Творчество

Аукционы 
Phillips

2010 " Пейзаж " (Диптих) холст, масло, каждая 100 х 100 см

2011 " Лес " бумага, тушь, 150 х 290 см

2013 " Междоусобные войны " бумага, тушь, 56,2 х 76,8 см

2013 " Междоусобные войны " бумага, тушь, 56 х 77 см

Sotheby’s

2012 " Пейзаж " (Диптих) холст, масло, каждая 100 х 100 см

Публичные коллекции 
Государственный музей искусства народов Востока, Москва,1996

MMoMA Москва, 2013

Библиография

Каратэ 
С одиннадцати лет Георгий начинает тренироваться Каратэ До Сито Рю. Его учителями последовательно будут: В. И. Эйдлин, Кеней Мабуни, Хидетоши Накахаши. Георгий станет обладателем пяти золотых медалей чемпионатов России, серебряной медали престижного турнира Японии, и двух бронзовых медалей чемпионатов мира. А его привязанность к Азии, в особенности, к Японии примет, впоследствии, более глубокие и поэтические формы.

Фильмография 
В 2009 году снялся в фильме «Россия 88» режиссёра-постановщика Павла Бардина.

Семья 
 Дед — Аполлон Караманович Кутателадзе, живописец, график, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР;
 Дядя — Гурам Аполлонович Кутателадзе, живописец. Член Союза художников СССР. Заслуженный художник Грузинской ССР.
 Дядя — Тариэл Аполлонович Кутателадзе, архитектор, преподаватель Тбилисской академии Художеств
 Дядя — Караман Аполлонович Кутателадзе, живописец, график, преподаватель Тбилисской академии Художеств
 Отец — Тотибадзе Георгий Константинович, живописец, график;
 Брат — Константин Георгиевич Тотибадзе — художник. Жена Ольга Шестерикова. Племянники: Антон Константинович Тотибадзе, Муся Тотибадзе (Мария Константиновна Тотибадзе), Нина Константиновна Тотибадзе, Тамара Константиновна Тотибадзе, Давид Константинович Тотибадзе и Георгий Константинович Тотибадзе.
Сестра — Мария Георгиевна Тотибадзе — дизайнер, модельер. Живёт и работает в Париже.
 Жена — Ирина Савельевна Козлова — график, живописец. Дочь Нана Георгиевна Тотибадзе — график, иллюстратор. Живёт и работает в Москве. Дочь Манана Георгиевна Тотибадзе — актриса. Живёт и работает в Москве. Дочь Варвара Георгиевна Тотибадзе.

Примечания

Ссылки 
 
 Аукцион произведений Totibadze

Каратисты России
Художники Грузии
Художники России XXI века
Художники России XX века